Villaresi – abitanti di Villar Pellice
Villaresi – abitanti di Villar Perosa
Villaresi – abitanti di Villar San Costanzo
Villaresi – abitanti di Villars-sur-Var